ligament (typografie), een onderdeel van het zetsel van een drukker dat twee letters omvat.
ligament (anatomie), een vorm van bindweefsel dat een brug vormt over het gewricht dat een bot met bot verbindt.